W Polsce
 Lutowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Lutowo – kolonia kolonii Ożar w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek
 Lutowo – gromada